El término Prayer puede referirse:

a Prayer, canción de Disturbed (2002);
a Prayer, canción de Nami Tamaki (2004);
a Prayers, canción de In This Moment (2006);
a The Prayer, canción de Bloc Party (2007);
a Prayer, álbum de Robin Schulz (2014).